Saint-Thibault steht für:

Kirchen:
 St-Thibault (Saint-Thibault)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Thibault (Aube)
 Saint-Thibault (Côte-d’Or)
 Saint-Thibault (Oise)

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Thibault-des-Vignes, Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Saint-Thibaud-de-Couz, Département Savoie
 Saint-Thiébaud, Département Jura
 Saint-Thibaut, Département Aisne
 Saint-Thiébault, Département Haute-Marne